Марија Лудовика Леополдина Франческа Тереса Јозефа Луција или Марија Лујза () била је аустријска надвојвоткиња, француска царица, војвоткиња Парме и друга супруга Наполеона I.

Биографија 
Рођена је 12. децембра 1791, у Бечу. Била је друго дете цара Франца II и његове друге супруге Марије Терезије Каролине од Две Сицилије. Дана 11. марта 1810. се удала за Наполеона I и тако постала француска царица. Церемонија венчања је одржана у капели музеја Лувр. Наполеон се поново оженио јер је желео да има мушког потомка кога није могао добити са првом супругом Жозефином. Марија је 20. марта 1811. родила дечака Наполеона II. Вршила је и улогу регента током Наполеонових кампања. Француски народ је Марију врло хладно прихватио и она се увек бојала насилне смрти, као у случају њене тетке Марија Антоанета. Након Наполеоновог пада 1814, он је прогнан из Француске а Марија се вратила у Аустрију и више није видела мужа. Постоје докази да га је током заједничког живота варала, и иако је с њим имала деце њихов брак је био само слово на папиру. Споразумом потписаним 11. априлa 1814, Марија добија три италијанска војводства: Парму, Пјаченцу и Гвасталу. Удала се морганатски за свог љубавника Адама Алберта фон Најперга 1821. године. Након његове смрти 1829. године Марија се још једном удаје, такође морганатски, за Шарла Ренеа де Бомбереса. Умрла је 17. децембра 1847, у Парми. Шарл ју је надживео и умро је 1856.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1791.
Умрли 1847.
Бечлије
Династија Хабзбург
Бонапарте
Аустријске надвојвоткиње
Француске царице
Војвоткиње Парме